Sakro Kuore ima više značenja:
 Sakro Kuore (Katanija)
 Sakro Kuore (Vičenca)
 Sakro Kuore (Viterbo)